Molekulska formula -{C27H32O15}- se može odnositi na:

 Eriocitrin
 Neoeriocitrin